Daillou Axelsson, född den 3 september 1970, är en programledare på radiostationen The Voice. Jobbade tidigare på MRS-Radio 90.5, NRJ och Power Hit Radio.

Jobbar idag som radiostationschef för NRJ mm

Svenska radioprogramledare
Män
Födda 1970
Levande personer